Sendai bezeichnet:
 Sendai (Sendai-shi), Stadt in Japan, Präfektur Miyagi
 Sendai (Schiff, 1923), Leichter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Sendai (Schiff, 1990), Geleitzerstörer (Fregatte) der Japanische Maritime Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Sendai-Klasse, Klasse von Leichten Kreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine
 Sendai (Fluss) (Sendai-gawa), Fluss in Japan
 Sendai (Han) (Sendai-han), Lehen in Japan
 Sendai-ken, 1871 aus dem Lehen entstandene, 1872 umbenannte Präfektur, siehe Präfektur Miyagi
 Burg Sendai (Sendai-jō), Lehenssitz von Sendai, um den die Stadt Sendai entstand
 Sendai (Kagoshima) (Sendai-shi), ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kagoshima/Provinz Satsuma, fusioniert zu Satsuma-Sendai
 Senshū-Universität, Kurzform: Sendai, private Universität in Japan
 Kernkraftwerk Sendai, japanisches Kernkraftwerk
 (3133) Sendai, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Sendai-Erdbeben von 2011